Това е списъкът с епизоди на американския научнофантастичен сериал „Досиетата Х“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезон 1: 1993 – 1994

Сезон 2: 1994 – 1995

Сезон 3: 1995 – 1996

Сезон 4: 1996 – 1997

Сезон 5: 1997 – 1998

Филм

Сезон 6: 1998 – 1999

Сезон 7: 1999 – 2000

Сезон 8: 2000 – 2001

Сезон 9: 2001 – 2002

Досиетата Х: Искам да повярвам

Сезон 10: 2016

Сезон 11: 2018 

Досиетата Х
Досиетата Х